Змагання з плавання на дистанції 100 метрів вільним стилем серед жінок на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2017 відбулись 27 і 28 липня.

Рекорди
 світовий рекорд і рекорд чемпіонатів світу були такими:

Під час цього чемпіонату, перед цією дисципліною 100 метрів вільним стилем, 23 липня, Сара Шестрем встановила новий світовий рекорд під час фіналу естафети 4x100 метрів вільним стилем; її час становить 51.71.

Результати

Попередні запливи 
Початок запливів 27 липня о 09:30.

Додатковий заплив 
Додатковий заплив відбувся 27 липня о 10:58.

Півфінали
Півфінали розпочались 27 липня о 17:41.

Півфінал 1

Півфінал 2

Фінал
Фінал відбувся 28 липня о 17:32.

Примітки 

100 метрів вільним стилем (жінки)